Prins Edward, Edward Antony Richard Louis, hertig av Edinburgh, född 10 mars 1964 på Buckingham Palace i London, är en medlem av den brittiska kungafamiljen som är drottning Elizabeth II:s och prins Philips fjärde och yngsta barn.

Bakgrund
Han är sedan 19 juni 1999 gift med Sophie, född Rhys-Jones. Tillsammans har paret två barn – dottern Louise (född 8 november 2003) och sonen James (född 17 december 2007). Familjen bor på det kungliga residenset Bagshot Park i Surrey.

Både Edward och hans fru Sophie arbetar med representation och andra uppdrag i monarkins tjänst. För detta arbete erhåller de ekonomisk ersättning från den brittiska staten. Edward har under senare år övertagit en del av sin fars uppdrag, bland annat som beskyddare för samväldesspelen (Commonwealth Games).

Ordnar och övriga titlar

Pärsvärdighet
Det offentliggjordes i ett pressmeddelande 1999, när prins Edward gifte sig, att avsikten inom den kungliga familjen var att han i sinom tid skulle bli utnämnd till hertig av Edinburgh likt sin far. Som för de flesta andra brittiska pärsvärdigheter, i enlighet med det kungliga brev () i vilket kung Georg VI kungjorde utnämningen 1947, ärvs titeln av den äldste sonen i primogenitur. Prins Edward är bara den sjätte i ordningen att ärva titeln efter sina två äldre bröder och den förstnämndes manliga ättlingar. Eftersom ingen formell ändring av urkunden ägde rum 1999 kunde prins Edward därför inte ärva titeln direkt från sin far vid dennes död 2021.

Endast efter att prins Charles (eller hans två närmsta arvingar i rakt nedstigande följd) har både ärvt titeln hertig av Edinburgh och bestigit tronen som kung kommer titeln att bli vakant och därmed "återgå till kronan". 

Prins Edward och hans fru blev hertig och hertiginna av Edinburgh den 10 mars 2023.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.royal.uk/the-earl-of-wessex

Riddare av Strumpebandsorden
Huset Windsor
Huset Oldenburg
Huset Mountbatten
Brittiska prinsar
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Personer i Storbritannien under 2000-talet
Födda 1964
Levande personer
Män
Alumner från Universitetet i Cambridge